Behl steht für:
 ein Dorf der holsteinischen Gemeinde Grebin

Behl ist der Familienname folgender Personen:
 Carl F. W. Behl (1889–1968), deutscher Schriftsteller, Publizist und Jurist
 Ilse Behl (* 1937), deutsche Schriftstellerin
 Peter Behl (* 1966), deutscher Ringer
 Ulrich Behl (1939–2021), deutscher Grafiker

Siehe auch:
 Beel